Plaats in Indonesië
Sidasari (Sampang), een plaats in Indonesië
 Sidasari (Cipari), een plaats in het onderdistrict Cipari, regentschap Cilacap in de provincie Midden-Java

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing